Соревнования в лыжной гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в австрийском Зефельде прошли 27 февраля.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019